La nazionale Under-20 di pallavolo maschile dell'Ucraina è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo dell'Ucraina con un'età inferiore di 20 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Ucraina.

Rosa

Risultati

Campionato europeo Under-20

Collegamenti esterni
 

 U-20
Ucraina